Plaats in Indonesië
 Panunggalan (Pengadegan), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Panunggalan (Pulokulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java